Па́зин — прізвище.

Відомі носії 
 Гедеон Пазин (?—1754) — священник-василіянин, протоігумен провінції святого Миколая на Закарпатті (1744—1754), піснетворець.
 Пазин Іван Дмитрович (*1956) — український поет, рекордсмен Книги рекордів України.
 Пазин Тарас Іванович (1989—2014) — молодший сержант ЗСУ, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Пазин — місто на південному заході Хорватії в центральній частині півострова Істрія, адміністративний центр Істрійської жупанії.

Прізвища